Прокошкин, Дмитрий Антонович (1903—1988) — советский учёный-металловед, директор МВТУ им. Н. Э. Баумана.
 Прокошкин, Юрий Дмитриевич (1929—1997) — советский и российский учёный в области физики элементарных частиц, академик АН СССР и РАН.